

Geografia

Sproxton (Leicestershire)
Sproxton (North Yorkshire)